Лас Дос Палмас има више значења:

 Лас Дос Палмас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Дос Палмас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Дос Палмас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Дос Палмас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Дос Палмас (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Дос Палмас (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Дос Палмас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику